El Torneig de Stuttgart 2015, oficialment conegut com a MercedesCup 2015, és una competició tennística jugada sobre pista de gespa que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 38a edició del torneig es va celebrar entre el 6 i el 14 de juliol de 2015 al Tennis Club Weissenhof de Stuttgart, Alemanya. És la primera edició del torneig que es va disputar sobre pista de gespa quan durant tota la seva història s'havia disputat sobre terra batuda.

El tennista manacorí Rafael Nadal va guanyar el títol per tercera ocasió (2005, 2007), però els anteriors es disputaven sobre terra batuda. Aquest també fou el segon títol de l'any i el primer sobre gespa des de Wimbledon 2010.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2015
ATP World Tour 2015